Чёрное золото:

 Чёрное золото — перифраз, заменяющий слово «нефть».
 Чёрное золото — песня В. Высоцкого 1970 года, второе название Гимн шахтеров.
 Чёрное золото (фильм) () — приключенческий фильм режиссёра Жан-Жака Анно 2011 года.
 Чёрное золото () — фильм нигерийского режиссёра и сценариста Джета Амата (Jeta Amata).
 Чёрное золото () — документальный фильм Марка и Ника Френсисов о глобальной мировой кофейной промышленности.
 Чёрное золото () — драма бразильского режиссёра Isa Albuquerque.
 Чёрное золото () — фильм режиссёра Фила Карлсона.
 Чёрное золото () — американский сериал о добыче нефти в Техасе, США.